The Dawn of a Tomorrow – film del 1915 diretto da James Kirkwood
The Dawn of a Tomorrow – film del 1924 diretto da George Melford